Първа македонска футболна лига 2016/17 е двадесет и пети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 7 август 2016 г. до 31 май 2017 г. Групата е съставена от 10 отбора. Шампион е тимът на Вардар.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за оставане

Първи кръг

Втори кръг 

Общ резултат Шкупи – Новаци 7:2

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони